Samal (Davao del Norte), een stad op het eiland Samal in de Filipijnse provincie Davao del Norte;
 Samal (Bataan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bataan.
 Samal Jesljamova, actrice uit Kazakhstan